Ужице могу бити:

 Ужице, град у Србији
 Ужице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Ужице (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република